И́горь — мужское русское личное имя скандинавского происхождения.

По одной из версий, имя Игорь (как и имя Ингвар (Инъгварь), которое летописи отличают от первого, см. Ингвар) произошло от скандинавского имени Ingvarr. Первая часть имени — Ing — отсылает к одному из имён скандинавского Бога плодородия Фрейра, а вторая — Varr — значит «охранять» Таким, образом, дословно имя Ингвар означет «Хранимый Фрейром». Существуют и женские скандинавские имена с тем же корнем: Инга, Ингрид и Ингеборга, которые могут происходить от имени скандинавской богини Фрейи.

По другой, менее распространённой версии, имя Игорь имеет кельтские корни и связано с кельтскими именами Iger, Inger, Ingar, Ingereld, Ingerard. В кельтской Бретани имена с «инговым» корнем (Inger, Inge) были широко распространены — известен целый ряд их форм, а также связанных с ними топонимов. Наличие в Скандинавии большого количества мужских и женских имён с компонентом Ing- в эпоху, предшествующую контактам скандинавов с кельтами, делает эту версию абсолютно безосновательной. Кельтский корень «инг», имеющий значение «дочь, девушка» никакого отношения к образованию скандинавских имён с созвучным корнем не имеет.

Данное имя относится к первым заимствованиям имён в древнерусском языке (дохристианскому периоду истории русских имён), а также к династии Рюриковичей. В связи с тем, что это было одно из имён, употреблявшихся знатью, оно имело в то время ограниченное употребление.

Имя Игорь никак не связано со словом иго.

Частотность имени Игорь заметно увеличивалась на протяжении 1899—1969 годов от 0,06 % до 6,1 %.

У разных народов имени Игорь соответствуют имена: Iggors, Ingvar, Yngvar, Ігор, Ігар и др.

Чествование имени по церковным правилам:  (перенесение мощей),  (именины).

Русские князья 
 Рюриковичи:
 Игорь Рюрикович (ок. 878—945) — правитель Киевской Руси, по летописи — сын Рюрика
 Игорь Ольгович (? — 1147) — сын Олега Святославича, князь киевский, признан православной церковью благоверным
 Игорь Святославич (? — после 1147) — сын Святослава Ярославича, князь рязанский
 Игорь Глебович (? — 1195) — сын Глеба Ростиславича, князь рязанский, двоюродный племянник предыдущего
 Игорь Святославич (1151—1202) — сын Святослава Олеговича, князь новгород-северский, герой «Слова о полку Игореве»

 Романовы:
 Игорь Константинович (1894—1918) — князь императорской крови, сын великого князя Константина Константиновича

См. также 
 Игорёк — российский музыкант и певец (полное имя — Игорь Анатольевич Сорокин).
 Ингвар
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания 

Древнерусские имена скандинавского происхождения
Русские мужские имена